La Coupe Davis 2009 correspond à la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 6 mars au 6 décembre dans différents lieux.

L'Espagne (tenante du titre) remporte son  grâce à sa victoire en finale face à la Tchéquie par cinq victoires à zéro.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2009 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 122 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 26 dans la "Zone Amérique",
 34 dans la "Zone Asie/Océanie",
 46 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi

Nouveautés 
Pour la  les matchs de Coupe Davis (du groupe mondial et des barrages) rapportent des points au classement ATP. Les matchs sans enjeu (lorsqu'une des deux équipes à déjà remporté au moins trois rencontres) ne sont pas concernés. Une victoire en simple rapporte ainsi de 5 (en barrages) à 75 points (en finale) quand une victoire en double rapporte de 10 (en barrages) à 95 points (en finale).

Groupe mondial 
La rencontre du premier tour entre la Suède et Israël à Malmö est jouée à huis-clos pour des raisons de sécurité. En effet, plusieurs manifestations sont organisées dans la ville pour protester contre la politique israélienne et la guerre avec Gaza. Cette décision suscite la polémique et est contestée par les joueurs suédois et israéliens mais aussi la Fédération Internationale. Le seul précédent en Coupe Davis a eu lieu à Båstad en 1975 à l'occasion d'une rencontre Suède-Chili.

Comme à tous les tours précédents lors desquels les Espagnols ont joué leurs matchs à domicile, la finale s'est déroulée sur terre battue, cette fois à Barcelone. Rafael Nadal dispute la finale après avoir déclaré forfait pour le quart et la demie à cause de son genou douloureux. Il bat Tomáš Berdych lors du premier simple et Jan Hájek dans une rencontre sans enjeu. Avant la finale on pensait une surprise possible car Nadal avait perdu ses quatre derniers matchs sur le circuit ATP, mais le Majorquin prouve toutes ses qualités de compétiteur. Le point décisif est apportée par le double Feliciano López-Fernando Verdasco, vainqueur en trois sets de la paire Tomáš Berdych-Radek Štěpánek. Le seul match serré fut le deuxième simple du premier jour entre David Ferrer et Radek Stepanek qui se conclut par la victoire de l'Espagnol en cinq set (8-6 dans le ).

L'Espagne, dirigée par Albert Costa, a utilisé six joueurs dans cette campagne : Rafael Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López, Juan Carlos Ferrero et Tommy Robredo.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintien pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2010.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 22 septembre 2008.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2009 se joue entre l'Espagne et la Tchéquie.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2010. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 18 au 20 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

** Bien que le Chili et l'Autriche se soient rencontrés pour la dernière fois en 1959, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2009 de l'ATP
 World Team Cup 2009
 Fed Cup 2009

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2009
Coupe Davis
Tennis masculin en 2009